Ел Ренкуентро има више значења:

 Ел Ренкуентро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ренкуентро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ренкуентро (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ренкуентро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику